Helen Morgan (1900–1941) amerikai színésznő, énekesnő
 Helen Morgan (1952) walesi szépségkirálynő, modell
 Helen Morgan (1966–2020) olimpiai bronzérmes walesi gyeplabdázó